Ералы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ералы — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ералы — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

См. также 
 Ералы-хан — хан Младшего жуза (1791—1794), сын хана Младшего жуза Нуралы